Wspinaczka na szybkość – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez kobiety na 16. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Esforta Arena w japońskim mieście Hachiōji w dniach 16–17 sierpnia 2019. Konkurencję kobiet wygrała Polka Aleksandra Mirosław zdobywając Mistrzostwo Świata (obroniła złoty medal z MŚ 2018), srebrny medal zdobyła Chinka Niu Di, a brązowy Francuzka Anouck Jaubert.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 16 sierpnia o godzinie 9:30 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 17 o godz 18:45. Konkurencja na szybkość kobiet odbywała się w tym samym czasie co zawody mężczyzn.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 83 wspinaczek sportowych. Polskę reprezentowały; Aleksandra Mirosław (indywidualnie 1 miejsce), Aleksandra Kałucka (5 m.), Patrycja Chudziak (7 m.), Natalia Kałucka (10 m.) oraz Anna Brożek, która zajęła 11 miejsce.
.

Medalistki

Wyniki

Eliminacje 
83 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 wspinaczek z najlepszymi czasami. Do dalszych zawodów zakwalifikowały się wszystkie polki. Zawody wspinaczkowe w fazie finałowej były rozgrywane systemem pucharowym w formule duel, zwyciężczyni z pary kwalifikowała się do dalszych wspinaczek, pokonana odpadała z rywalizacji. Dodatkowo została rozegrana wspinaczka o brązowy medal pomiędzy zawodniczkami, które odpadły na etapie rywalizacji półfinałowej.

Faza finałowa 
W finałowej wspinaczce Polka Aleksandra Mirosław (z czasem 7,129 s) pokonała Chinkę Niu Di (8,363). W walce o brązowy medal Francuzka Anouck Jaubert (7,534) wygrała z Chinką Song Yiling (9,768).

Klasyfikacja końcowa 
Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej

 MŚ 2019 (Hachiōji) – wspinaczka łączna kobiet
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kobiety